Я́гідний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Ягідний провулок — провулок у місті Дніпро.
 Ягідний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 У місті Київ:
 Ягідний провулок — провулок у Голосіївському районі;
 Ягідний провулок — провулок у Солом'янському районі (Жуляни).
 Ягідний провулок — провулок у місті Полтава.
 Ягідний провулок — провулок у місті Ужгород.

Провулки